En , Mała Wieś est le nom :

dans la voïvodie de Mazovie
 gmina de Mała Wieś, dans le powiat de Płock
 village de Mała Wieś, chef-lieu de cette gmina
 village de Mała Wieś, dans le powiat de Białobrzegi
 village de Mała Wieś, dans le powiat de Grójec
 village de Mała Wieś, dans le powiat de Mińsk 
 village de Mała Wieś, dans le powiat de Płońsk 

dans la voïvodie de Łódź
 village de Mała Wieś, dans le powiat de Radomsko
 village de Mała Wieś, dans le powiat de Rawa 
 village de Mała Wieś, dans le powiat de Wieluńdans la voïvodie de Łódź

dans la voïvodie de Poméranie
 village de Mała Wieś

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 village de Mała Wieś

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 village de Mała Wieś

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 village de Mała Wieś